La Vysšaja Liga 1997-1998 è stata l'8ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 16 ottobre 1997 e si è conclusa il 19 aprile 1998.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 1997-1998.
  Prima, Sibirjak e Čertanovo retrocessi in Pervaja Liga 1998-1999.

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1997
Calcio a 5 nel 1998